Kemloko kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kemloko (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,05, long 110,78), 
 Desa Kemloko (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar